Э́твёш () — венгерская фамилия.

Известные носители:

 Этвёш, Йожеф (1813—1871) — венгерский писатель.
 Этвёш, Карой (1842—1916, в русскоязычных источниках упоминается как Карл) — венгерский государственный деятель и публицист.
 Этвёш, Лоранд (1848—1919) — венгерский физик и педагог.
 Этвёш, Петер (род. 1944) — венгерский композитор, дирижёр, музыкальный педагог.

См. также 
 Этвеш (единица измерения)

Примечания